Azinhal es una freguesia portuguesa del municipio de Castro Marim, con 67,96 km² de área y 692 habitantes (2001). Densidad: 10,2 hab/km².

Freguesias de Castro Marim